Distretto di Bajan-Ovoo – distretto della Mongolia
 Distretto di Bajan-Ovoo – distretto della Mongolia
 Distretto di Bajan-Ovoo – distretto della Mongolia